Дом ночных призраков (фильм, 1959) — фильм американского режиссёра Уильяма Кастла, снятый в 1959 году.
 Дом ночных призраков (фильм, 1999) — американский фильм ужасов 1999 года режиссёра Уильяма Мелоуна, ремейк фильма 1959 года.
 Возвращение в дом ночных призраков — американский фильм ужасов 2007 года, сиквел фильма "Дом ночных призраков" (1999).